Братија има више значења:

 Братија (Беревоешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Братија (Чомађешти), насеље у округу Арђеш у Румунији